Karaman, ókori állam Anatóliában
 Karaman, törökországi tartomány
 Karaman, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Karaman, az azonos nevű török tartomány székhelye